Indonesië
 Wlingi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Wlingi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java